Biografia:
 Zoilos I, rei indogrec
 Zoilos II, rei indogrec